Passaquatrensi – abitanti di Passa Quatro
Passaquatrensi – abitanti di São Miguel do Passa Quatro